Santa Ana (Sainte-Anne en espagnol) désigne divers lieux. Le nom est parfois contracté en  et désigne alors de nombreux lieux dans les pays de langue espagnole et portugaise.

Toponymes

Argentine 
 Santa Ana, localité rurale argentine située dans le département de Federación et dans la province d'Entre Ríos ;
 Santa Ana, chef-lieu du département de Candelaria qui est une des 17 subdivisions de la province de Misiones, en Argentine. Le site archéologique de Santa Ana (réduction jésuite) est situé à proximité de la ville.

Chili 
 Santa Ana, station du métro de Santiago.

Colombie 
 Santa Ana, municipalité du département de Magdalena.

Costa Rica 
 Santa Ana, capitale du canton de Santa Ana, dans la province de San José, au Costa Rica.

Espagne 
 Santa Ana, commune espagnole de la province de Cáceres ;
 Santa Ana, quartier d'Ermua, dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.

Équateur 
 Santa Ana, ville d'Équateur de la province de Manabí ;
 Santa Ana, canton situé dans la province de Manabí.

États-Unis 
 Santa Ana, chef-lieu du comté d'Orange, en Californie, qui a donné son nom en 1928 au constructeur aéronautique Santa Ana.
 Santa Ana, fleuve de Californie du Sud.

Honduras 
 Santa Ana, localité située dans le département de Francisco Morazán ;
 Santa Ana, localité située dans le département de La Paz.

Panama 
 ,  situé dans le district de Panamá, dans la province de Panama ;
 ,  situé dans le district de Los Santos, dans la province de Los Santos.

Paraguay 
 Santa Ana, quartier de la capitale Asuncion.

Philippines 
 Santa Ana, municipalité de la province de Cagayan,  aux Philippines ;
 Santa Ana, municipalité de la province de Pampanga, aux Philippines.

Salomon 
 Santa Ana, localité située sur les îles Salomon.

Salvador 
 Santa Ana, deuxième ville du pays, dans le département de Santa Ana ;
 Santa Ana, volcan situé dans ce même département.

Uruguay 
 Santa Ana, ville située dans le département de Canelones ;
 Santa Ana, ville située dans le département de Colonia.

Venezuela 
 Sante Ana, chef-lieu de la municipalité de Santa Ana dans l'État d'Anzoátegui ;
 Santa Ana, capitale de la paroisse civile de Santa Ana de la municipalité de Carirubana de l'État de Falcón ;
 Santa Ana, chef-lieu de la municipalité de Gómez dans l'État de Nueva Esparta ;
 Santa Ana, capitale de la paroisse civile de Santa Ana de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo ;
 Santa Ana del Táchira, chef-lieu de la municipalité de Córdoba dans l'État de Táchira.

Subdivisions 
 Santa Ana, municipalité de l'État d'Anzoátegui.
 Santa Ana désigne aussi plusieurs paroisses civiles du pays :
 Santa Ana, une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Carirubana dans l'État de Falcón ;
 Santa Ana, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón ;
 Santa Ana, une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo ;
 Capitale Santa Ana, une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Santa Ana dans l'État d'Anzoátegui.

Autres 
 Santa Ana, navire de ligne de 112 canons de la marine espagnole mis en service en 1784 ;
 Vent de Santa Ana (ou vent de Santana), vents chauds et secs de Californie du Sud.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme